Джафар Мохаммад Салмаси (, 22 сентября 1918 — 31 января 2000) — тяжелоатлет, азербайджанец по национальности, призёр Олимпийских игр. Является первым в истории олимпийским призёром от Ирана.

Родился в Кадимие (под Багдадом, Османская империя), был преподавателем в иранской школе в Багдаде. Самостоятельно занимался физкультурой, по книгам изучал гимнастику, во время поездки в Тегеран в юности узнал о тяжёлой атлетике. Позднее по приглашению правительства Ирана принял участие в чемпионате Ирана, и после победы там был включён в олимпийскую сборную Ирана; с 1944 по 1948 годы ежегодно становился чемпионом Ирана в своей весовой категории. В 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 60 кг. После Олимпиады вернулся в Багдад, но в 1951 году представлял Иран на Азиатских играх, где завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

Позднее стал обучать в Багдаде иранских студентов, и тренировал иракских тяжелоатлетов. После прихода Саддама Хуссейна к власти переехал с семьёй в Иран.

Ссылки 
 
 «Salmassi: The teacher who won Iran's first Olympic medal»

Тяжелоатлеты Ирана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года